Губно-м'якопіднебінний носовий — приголосний звук, що існує в більшості мов світу. У Міжнародному фонетичному алфавіті записується як ⟨ŋ͡m⟩.

Приголосні звуки
Носові приголосні
Дзвінкі приголосні